Transcripció lingüística, representació de paraules o textos originàriament escrits amb un sistema d'escriptura A mitjançant un sistema d'escriptura d'arribada B
 Transcripció fonètica
 Transcripció genètica, procés pel qual la informació genètica codificada a una molècula d'ADN es copia en una molècula d'ARN
 Música: Transcripció musical